Се́сар Муньи́с Ферна́ндес (; ) — испанский футбольный арбитр. С 2000 года судит матчи испанского чемпионата. С 2007 года включён в список арбитров ФИФА.

Статистика

Жёлтые и красные карточки 

Футбольные судьи Испании